Ikermiut bezeichnet:
 Ikermiut, Ort im Distrikt Upernavik, Grönland
 Ikermiut (Insel, Aasiaat), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Ikermiut (Insel, Kangaatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Ikermiut (Insel, Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Ikermiut (Insel, Inussullip Imaa), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Ikermiut (Insel, bei Upernavik), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Ikermiut (Inselgruppe, Aalatsiviup Saqqaa), Inselgruppe im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Ikermiut (Inselgruppe, Alanngorsuup Imaa), Inselgruppe im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Ikermiut (Inselgruppe, Maniitsoq), Inselgruppe im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Ikermiut (Inselgruppe, bei Alluitsup Paa), Inselgruppe im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Ikermiut (Inselgruppe, bei Salliit), Inselgruppe im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Ikermiut (Inselgruppe, Paamiut), Inselgruppe im Distrikt Paamiut, Grönland
 Ikermiut (Inselgruppe, Alanngorsuaq), Inselgruppe im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Ikermiut (Inselgruppe, Ikerasaarsunnut), Inselgruppe im Distrikt Qaqortoq, Grönland